Coesfelder Kreuz bezeichnet:

 einen Verkehrsknotenpunkt in Münster/Westfalen, siehe Coesfelder Kreuz (Münster) 
 ein Kruzifix aus dem 14. Jahrhundert, siehe Coesfelder Kreuz (Kruzifix)